Comitatul Hart sau Hart County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hart County, Georgia 
 Hart County, Kentucky